Lochlehn ist der Name folgender Orte:

 Lochlehn (Gemeinde Leutasch), Ortschaft von Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Lochlehn (Gemeinde Sölden), Ortsteil von Sölden, Bezirk Imst, Tirol